Вер () — имя, которое носили некоторые святые:
 Вер (+314) — епископ Вьенский. Участник Арльского синода 314 года. Память — 1 августа.
 Вер (IV век) — епископ Салерно, Италия. Укрепил православную веру в тех краях и сохранил традиции своих умученных предшественников. Память — 23 октября.
 Вер — мученик Африканский. Пострадал вместе с Секуром (Securus). Память — 2 декабря. Примечания 

Святые по алфавиту